Langeskov kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Langeskov – en by i Rønninge Sogn og Birkende Sogn i Kerteminde Kommune, mindre del i Ullerslev Sogn,Nyborg Kommune
 Langeskov (Folding Sogn) – et areal i Folding Sogn, Vejen Kommune
 Langeskov (Malt Sogn) – en bebyggelse i Malt Sogn, Vejen Kommune
 Langeskov (Søllinge Sogn) – en bebyggelse i Søllinge Sogn, Faaborg-Midtfyn Kommune
 Langeskov (Hundstrup Sogn) – et ejerlav og en gård i Hundstrup Sogn, Svendborg Kommune
 Langskov (Ødum Sogn) – en bebyggelse i Ødum Sogn, Favrskov Kommune